Cabrils kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabrils (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Cabrils (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar